Libertad – drugi album amerykańskiej grupy Velvet Revolver wydany w Europie 2 lipca 2007.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Velvet Revolver